Francis Joseph Spellman (1889 - 1967) est un prélat américain, archevêque de New York et cardinal de l'Église catholique romaine.
Frank Spellman (1922-2017), haltérophile américain.
Sabrina Spellman est un personnage de la série Sabrina, l'apprentie sorcière dans l'univers d'Archie Comics.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique